Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

99e régiment d'infanterie
99e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires